Pizzoccheri della Valtellina – varietà di pasta alimentare preparata con farina di grano saraceno miscelata con altri sfarinati
 Pizzoccheri di Chiavenna – varietà di gnocchi, preparati con farina di frumento e pane secco ammollato nel latte